La classe Boyne peut désigner deux classes de vaisseau de ligne de 98 canons en service dans la Royal Navy :

la classe Boyne (1790), composée du  et du  ;
la classe Boyne (1810), composée du  et du .

Boyne